Гудланку́р-ле-Берріє́, Ґудланкур-ле-Берріє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 18 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Гудланкур-ле-Берріє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гудланкур-ле-Берріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена